Marmelade (jam), een soort jam
 Marmeladestruik (Streptosolen jamesonii), een plant uit de nachtschadefamilie
 Marmelade (gemeente), een gemeente in Haïti
 Marmelade (arrondissement), een arrondissement in Haïti
 The Marmalade, een Schotse popgroep
 Marmalade (productiebedrijf), een Vlaams filmproductiebedrijf